Martelletto ima više značenja:
 Martelletto, Catanzaro
 Martelletto, Como